Periodo Clásico puede referirse a:

 Antigüedad clásica
 Grecia clásica
 Periodo Clásico de América